Усадьба купца Рубежанского — построенный в 1908 году в стиле модерн особняк промышленника Василия Рубежанского, расположенный в историческом центре Краснодара по адресу .

История 
В 1908 году купец второй гильдии Василий Кондратьевич Рубежанский, владевший мебельно-столярной мастерской и мебельным магазином, приобрёл земельный участок по улице Борзиковской (ныне — Коммунаров), где воздвиг особняк в стиле модерн. Достоверно неизвестно, кто являлся автором проекта, но по некоторым данным им стал близкий друг Рубежанского — архитектор Гавриил Никитин.

В 1920 году после прихода в Екатеринодар советской власти Василий Рубежанский был арестован и впоследствии расстрелян. Дом национализировали, а вдова купца с двумя маленькими детьми были выселены.

В 1988 году в особняке Рубежанского кинорежиссёром Галиной Данелия-Юрковой по мотивам книги Евгения Дубровина «В ожидании козы» был снят фильм «Француз»

В 1996 году в ходе реставрации здания в его зале и вестибюле были обнаружены скрытые под поздней штукатуркой росписи маслом.

В настоящий момент в здании, включённом в реестр памятников архитектуры, подлежащих государственной охране, располагается офис Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, а на территории бывшей усадьбы — детская библиотека имени братьев Игнатовых.

Описание 
Здание имеет двухэтажную пристройку с угловой четырехскатной узорной башней, увенчанной высоким металлическим флюгером. Над парадным крыльцом дома установлен балкон. Среди элементов декора фасада – лепной растительный орнамент, оконные наличники в виде пилястр.

Примечания 

Жилые здания Краснодара
Здания и сооружения, построенные в 1910 году в России
Усадьбы России
1910 год в Краснодарском крае